

Architettura 
 Cà Tron – palazzo di Venezia affacciato sul Canal Grande. Oggi è una sede IUAV nel sestiere di Santa Croce a Venezia
 Palazzetto Tron Memmo, anche detto Palazzetto Tron o Palazzetto Memmo - palazzo del 3950 che forma con Palazzo Tron a San Beneto i Palazzi Tron
 Palazzo Tron a San Gallo - palazzo del 1126, nel sestiere di San Marco a Venezia
 Cà Tron – antica tenuta del palazzo Tron, lungo la Riviera del Brenta, oggi azienda agricola
 Forte Tron - forte militare a Marghera di Venezia

Cinema 
 Tron - media franchise di fantascienza iniziato nel 1982 con il film omonimo e che comprende film, cortometraggi, serie televisive, fumetti, romanzi, videogiochi, arcade game e vario altro merchandise
Tron – film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Lisberger.
Tron: Legacy – film del 2010 diretto da Joseph Kosinski.

Geografia 
Cà Tron – frazione del comune di Roncade, in Veneto
Tron – frazione di Montjovet, in Valle d'Aosta

Informatica 
Tron Project (ITRON) – progetto di sistema operativo real-time open iniziato nel 1984
Tron - Criptovaluta creata nel 2017

Musica 
 Tron - album di Wendy Carlos del 1982 contenente la colonna sonora del film omonimo

Numismatica 
 Lira Tron – moneta emessa dal doge Nicolò Tron di Venezia.

Persone di rilievo e dinastie 
Tron – famiglia del patriziato veneziano.
Nicolò Tron – (XV secolo) LXVII doge della Repubblica di Venezia.
Nicolò Tron – patrizio veneto, ambasciatore, agronomo e imprenditore padovano. Nel 1726 diede vita al lanificio Tron di Schio.
Pietro Tron – (1796) nobile piemontese, mercante della seta e banchiere di Torino.
Giuseppe Maria Tron – (1799) nobile piemontese, fabbricante di stoffe e mercante della seta. Banchiere della Real Corte di Torino.
Carlo Alberto Tron – nobile piemontese, nel 1880 presidente del Comitato valdese per l'emigrazione negli Stati Uniti e Canada.
Giorgio Tron – Gran Maestro massone del GOI (Grande Oriente d'Italia) dal 1960 al 1961.
Tron – Boris Floricic, hacker tedesco

Televisione 
Tron - La serie (Tron: Uprising) – serie animata di fantascienza prodotta dalla Disney nel 2012.

Videogiochi 
 Tron – videogioco del 1982, ispirato al film Tron.
 Tron: Deadly Discs – videogioco per l'intellivision video game console pubblicato dalla Mattel nell'anno 1982.
 Tron 2.0 - sparatutto in prima persona, ispirato al film classico, del 2003.
 Tron: Evolution - videogioco d'avventura e d'azione del 2010.
 Tron Evolution: Battle Grids - videogioco d'azione/avventura tie-in, ispirato al film Tron: Legacy, del 2010.